Az 1932. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 3. és 4. között rendezték a Memorial Coliseumban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 4-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1932. évi nyári olimpiai játékokon